Landtagswahlkreis 60 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Reutlingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Freudenstadt (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Osterholz (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Lüneburg-Land (2003)
 Landtagswahlkreis Uelzen (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Rotenburg (Niedersachsen) (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Wesel IV (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Duisburg I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Kleve I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Mettmann I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Essen I (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Essen-Altstadt-Altenessen (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Görlitz 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Löbau-Zittau 2 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Sächsische Oberlausitz 2 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Chemnitz II (1990)